Querida (revista), publicação brasileira dos anos 1950 e 1960.
Querida (canção de Tom Jobim)
Queridos da Mangueira, escola de samba brasileira da cidade do Recife

Cinema e televisão 
Querida, Encolhi as Crianças, e suas sequências:
Querida, Encolhi a Gente
Querida, Estiquei o Bebê
Querida enemiga, telenovela mexicana
Queridas Feras, telenovela portuguesa
Querida mamá, telenovela venezuelana
Querida Júlia, talk show português
Queridas Manhãs, talk show português
Querido Estranho, filme brasileiro
Querido, Mudei a Casa!, reality show português conhecido como "O Querido"
Querido Professor, série portuguesa
Queridos Amigos, minissérie brasileira
La querida del Centauro, telenovela estadunidense
O Querido Lilás, filme português